Artin är ett persiskt förnamn samt svenskt, tyskt, amerikanskt och arabiskt efternamn. 2019 fanns 334 män och 8 kvinnor med Artin som förnamn i Sverige samt 92 personer med Artin som efternamn.

Personer med efternamnet Artin
 Emil Artin (1898–1962), österrikisk matematiker.
 Murad Artin (född 1960), svensk politiker av irakiskt ursprung
 Sophia Artin (född 1964), svensk teaterproducent och teaterchef.

Referenser

Persiska förnamn
Svenska efternamn
Tyska efternamn
Engelska efternamn
Arabiska efternamn